Шестой военный округ был административным округом австралийской армии. Во время Второй мировой войны 6-й военный округ охватывал всю Тасманию, штаб был расположен в Хобарте. Но после начала Второй мировой войны 6-й военный округ вошел в состав Южного командования вместе с 3-м и 4-м военными округами. Это потребовало внесения законодательных изменений в Закон об обороне (1903 г.), которые вступили в силу только в октябре 1939 г.

Подразделения во время Второй мировой войны

Штаб 

 Штаб 6-го военного округа - Хобарт

12-я пехотная бригада 

 12-й/50-й батальон (Лонсестонский полк / Тасманские рейнджеры) - Лонсестон
 40-й батальон (Деруэнтский полк) - Хобарт
 22-й полк легкой кавалерии (Тасманский конный пехотный) - Алверстоун (расформирован 27 апреля 1943 г.)

6-я полевая бригада 

 106-я батарея, RAA - Хобарт
 16-я полевая батарея , RAA - Лонсестон

Другие подразделения 

 7-я тяжелая батарея, RAA - Хобарт
 107-я тяжелая батарея, RAA - Хобарт
 6-я крепостная рота, RAE - Хобарт
 17-я тяжелая батарея, RAA - Хобарт
 117-я тяжелая батарея, RAA - Хобарт
 36-я крепостная рота, RAE - Хобарт
 12-я полевая рота, RAE - Хобарт

Командиры 

 Полковник Рег Бисли (1985–1988)
 Полковник Эндрю Маттей (1990–1993)

Ссылки

Литература 

 Оксфордский справочник по военной истории Австралии (Деннис, Питер; Грей, Джеффри ; Моррис, Юэн; Прайор, Робин; Боу, Жан) - ISBN 9780195517842;
 Австралия в войне 1939–1945 гг. (Лонг, Гэвин) - OCLC 18400892.

См.также 

 Третий военный округ (Австралия)
 Четвёртый военный округ (Австралия)
 Пятый военный округ (Австралия)

Военные округа Австралии
История Тасмании